Bagre-de-areia ou bagre-da-areia é o nome vulgar das seguintes espécies de peixe:
 Arius spixii (Agassiz, 1829)
Cathorops spixii (Agassiz, 1829)
 Aspistor luniscutis (Valenciennes, 1840)
Sciadeichthys luniscutis (Valenciennes, 1840)
 Cathorops arenatus (Valenciennes, 1840)
 Pimelodus blochii (Valenciennes, 1840)
Pimelodus clarias (non Linnaeus, 1758) Nome mal aplicado

Desambiguações de espécies